El Mirage kan syfta på:

El Mirage, Arizona – en stad i Maricopa County i Arizona i USA
El Mirage, Kalifornien – ett samhälle i San Bernardino County i Kalifornien i USA
El Mirage Lake – en uttorkad sjö i Mojaveöknen i Kalifornien i USA
El Mirage (album) – musikern Jimmy Webbs femte soloalbum